Комлоский яраш () — яраш в венгерском медье Баранья. Административный центр — Комло.

История 
Образован в результате административно-территориальной реформы 2013 года из бывшего Комлоского района и части бывшего Шашдского района.

Состав

Примечания 

Яраши Бараньи